Нью-йоркское такси:
 Нью-йоркское такси — вид общественного транспорта Нью-Йорка.
 Нью-йоркское такси — фильм 2004 года.
 Нью-йоркское такси — сингл эстонской певицы Яани Геттер.